Отро́щенко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Отрощенко Андрій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Отрощенко Валентина Іванівна (* 1948) — поетеса, членкиня Національної спілки письменників України.
 Отрощенко Віталій Васильович (* 1945) — український археолог.
 Отрощенко Володимир Павлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Отрощенко Костянтин Олександрович — заслужений донор України.
 Отрощенко Олексій Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Отрощенко Сергій Борисович (1910—1988) — український радянський художник, живописець.

Примітки